

Хорешть () — село у повіті Горж. Адміністративно підпорядковується місту Мотру.

Горешть () — село у Яловенському районі.
 Горешть () — село у Фалештському районі.